L'allée couverte du Sigré (ou sépulture mégalithique de Sigré) est une allée couverte en ruine de Carentoir, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe est situé dans le bois dit « Landes de Couesmé », à environ  à vol d'oiseau au sud du hameau de Sigré, en limite sud de la commune de Carentoir.

Description 
L'édifice se présente comme une allée couverte ruinée, d'environ  de longueur, érigée en schiste rouge. La chambre funéraire, en bon état, est toujours garnie de  dressées.  verticales délimitent un tertre amorphe au sud-ouest.

L'organisation générale du monument, ainsi que la disposition de certaines de ses pierres, font penser que la chambre principale a été compartimentée et qu'une entrée existait côté sud-est.

Historique 
Le monument date du Néolithique, où il a servi de sépulture.
Des traces de fouilles, menées à une époque indéterminée, sont encore visibles.

La sépulture est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Vannes

Références 

Sigré
Sigré
Monument historique inscrit en 1986
Carentoir
Sigré